Адамовский () — польская фамилия. Женская форма Адамовская.

Известные носители 
 Адамовский, Андрей Григорьевич (род. 1962) — украинский предприниматель, меценат, коллекционер современного искусства, еврейский общественный деятель.
 Адамовский, Джозеф (1862 — 1930) — американский виолончелист польского происхождения.
 Адамовский, Тадеуш (1901 — 1994) — американский и польский хоккеист.
 Адамовский, Тимоте (1857 — 1943) — американский скрипач польского происхождения.
  (1906 — 1982) — американский политик и юрист.
  (род. 1967) — польский поэт и переводчик.
  (1911 — 1983) — польский врач, депутат Сейма Польши (1947-1952).
  (1900 — 1987) — американская и польская актриса и гуманист.

Топоним 
 Адамовский - не существующий ныне участок в Куйтунском районе Иркутской области